Стамбульская футбольная лига 1932/1933 () — 29-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 2 декабря 1932 года и закончился 16 июня 1933 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1932/33
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1932 году
Спорт в Турции в 1933 году